Шейко́ — українське прізвище. Відомі носії:
 Шейко Алла Олексіївна (* 1962) — український хормейстер, художній керівник Хору хлопчиків та юнаків сектору практики Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського, керівник сектору практики Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського.
 Шейко Василь Миколайович (* 1942) — український культуролог, ректор Харківської державної академії культури, доктор історичних наук, професор, заслужений діяч мистецтв України, член-кореспондент Національної Академії мистецтв України.
 Шейко Володимир Олександрович (* 1962) — український диригент, заслужений діяч мистецтв України, художній керівник та головний диригент Заслуженого академічного симфонічного оркестру Національної радіокомпанії України.
 Шейко Любов Яківна (* 1949) — український радянський діяч, бригадир птахоферми дослідного господарства «Борки» Українського науково-дослідного інституту птахівництва Зміївського району Харківської області. Депутат Верховної Ради УРСР 9-10-го скликань.
 Шейко Микола Михайлович (*1938) — російський кінорежисер і сценарист українського походження, Заслужений діяч мистецтв Росії.
 Шейко Петро Володимирович (1945—2013) — український аграрій; народний депутат України II скликання.
 Шейко-Медведєва Неля Семенівна (1947-2021) — українська поетеса, драматург, театральний критик. Кандидат філологічних наук, член Національної спілки письменників України.
 Шейко Дарина — російська співачка, солістка гурту RASA
Українські прізвища